Antti Pesonen (ur. 16 kwietnia 1985) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie w 2003.

Kariera sportowa 
6 lutego 2003 w Sollefteå zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym, w którym wystąpił wraz z Jarkko Heikkonenem, Olli Pekkalą i Harri Ollim. W zawodach uzyskał 98,5 i 95 metrów. Jako jedyny skoczek fiński skakał mniej niż 100 metrów. Dwa dni później zajął 28. miejsce w zawodach indywidualnych.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji.

W maju 2002 został powołany do juniorskiej kadry Finlandii. W 2003 i 2004 wystartował w mistrzostwach Finlandii. W lutym 2003 na dużej skoczni w Kuopio był 22., a w marcu 2004 na tej samej skoczni został sklasyfikowany na przedostatnim, 36. miejscu.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985